Culcula sychnospilas är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1910. Culcula sychnospilas ingår i släktet Culcula och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
sychnospilas